Frankengraben ist ein Gewässername:

 Frankengraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Frommetsfelden, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Frankengraben (Amorsbach), rechter Zufluss des Amorsbachs in Külsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Frankengraben (Volkenbach), linker Oberlauf des Volkenbachs (zum Hochrhein) bis Jestetten, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Frankengraben (Wolfsbach), linker Zufluss des Wolfsbachs (linker Oberlauf des Schönertsbachs) bei der Ernsthof-Siedlung im Stadtteil Dörlesberg von Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Frankenbach